Жан-Франсуа́ де Труа́, Детруа (, ; 27 января 1679, Париж, Королевство Франция — 26 января 1752, Рим, Папская область) — французский живописец, сын и ученик Франсуа де Труа; один из наиболее одаренных и разноплановых мастеров раннего рококо. Академик (с 1708; ассоциированный член с этого же года) и профессор (с 1730) Королевской Академии живописи и скульптуры в Париже, директор Французской академии в Риме (с 1738).

Биография 
В двадцать лет участвовал в конкурсе на римскую премию и, не удостоившись её, отправился за отцовский счет в Италию, где потом, в течение четырёх лет, получал королевскую стипендию.

По возвращении в Париж, за картину «Ниобиды» в 1708 году был принят в члены Академии, в 1719 г. занял в ней должность профессора, в 1737 г. получил титул королевского секретаря, в 1738 г. стал директором Французской академии в Риме.

Творчество 
Пользовался репутацией отличного художника в не меньшей степени, чем его отец. Написал множество крупных и небольших картин во всех родах, для церквей, дворцов и частных заказчиков. Лёгкость, с какою давалась ему композиция, приобретённый технический навык и светский, рассеянный образ жизни мешали ему строго обдумывать изображаемые сцены и внимательно заканчивать исполнение своих произведений. В его картинах фигуры изящны и группированы живописно, но имеют более условный, чем истинно-жизненный характер; их колорит гармоничен, но также ненатурален. Замечательнейшими из них могут считаться:
 «Лот с дочерьми»
 «Сусанна в купальне» (обе в Эрмитаже),
 «Туалет Эсфири» (в Лувре),
 «Завтрак дамы» (в Берлинском музее)
 «Чума» (в Марсельском музее).

По заказу Людовика XIV, для воспроизведения в коврах Гобеленовской мануфактуры, исполнил семь картонов, изображающих эпизоды из истории Эсфири, и столько же — с сюжетами из легенды о Ясоне.

См. также 
 Французская живопись

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Художники рококо
Художники Франции XVIII века